Weilach bezeichnet

 Weilach (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

 einen Fluss in Bayern, siehe Weilach (Fluss)
 eine Ruine in Rheinland-Pfalz, siehe Hofruine Weilach